Die Fußball-Oberliga-Saison 1949/50 wurde in fünf Staffeln gespielt.

Nord 

Abschlusstabelle

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord 
Eintracht Osnabrück erwirkte eine Neuansetzung des Spiels gegen den Blumenthaler SV, dass die Eintracht mit 7:1 gewann. Dadurch war neben Altona 93 auch Osnabrück statt des Itzehoer SV aufgestiegen. Itzehoe protestierte gegen diese Entscheidung. Schließlich wurde die Oberliga Nord aufgestockt und Itzehoe durfte ebenfalls aufsteigen.

|}

West 

Abschlusstabelle

|}

Südwest 
Die Oberliga Südwest spielte wie bisher in zwei Gruppen. Gruppe Nord umfasste Vereine, welche im nördlichen Teil der ehemaligen französischen Besatzungszone (heutiges Rheinland-Pfalz) beheimatet waren. Die Vereine des Saarlandes, welches in der Zwischenzeit einen formal eigenständigen Staat bildete und dessen Fußball-Verband sogar eigenständiges Mitglied der FIFA war, spielten quasi in einer eigenen Liga, sodass kein saarländischer Verein am Spielbetrieb der Oberliga Südwest teilnahm.

In der südlichen Gruppe, auch bekannt als „Zonenliga Süd“, spielten Vereine des südlichen Teils des damals französisch besetzten Territoriums. Das Gebiet umfasste die damaligen Bundesländer Baden (Südbaden), Württemberg-Hohenzollern und den heute politisch zu Bayern gehörenden Landkreis Lindau (Bodensee), welcher noch heute zum Württembergischen Fußball-Verband gehört.

Gruppe Nord 
Abschlusstabelle

|- bgcolor="#ffffff"
| style="text-align: left;" colspan="9" | Namensänderung:
|}

Gruppe Süd 
Abschlusstabelle

 !! Ligazugehörigkeit 1950/51
||Oberliga Süd
||II. Division Süd
||Oberliga Süd
||II. Division Süd
||II. Division Süd
||1. Amateurliga Südbaden
||1. Amateurliga Württemberg
||1. Amateurliga Südbaden
||1. Amateurliga Südbaden
||1. Amateurliga Südbaden
||1. Amateurliga Südbaden
||1. Amateurliga Südbaden
||1. Amateurliga Württemberg
||1. Amateurliga Württemberg
||1. Amateurliga Württemberg
||2. Amateurliga Württemberg(Staffel 4)
|- bgcolor="#ffffff"
| style="text-align: left;" colspan="10" | Namensänderungen und Aufspaltungen:Ligazugehörigkeit der Folgesaison:
|}

Endrunde Oberliga Südwest

Finale 
Erster Gruppe Nord gegen Ersten Gruppe Süd

|}

Südwestdeutscher Fußballmeister und Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1949/50: 1. FC Kaiserslautern

Qualifikation zum Spiel um Platz 2 
Zweiter Gruppe Nord gegen Zweiten Gruppe Süd

|}

Spiel um Platz 2 
Verlierer Finale gegen Sieger der Qualifikation zum Spiel um Platz 2

|}

Zweiter der südwestdeutschen Fußballmeisterschaft und Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1949/50: SSV Reutlingen 05

Qualifikation zum Spiel um Platz 3 
Dritter Gruppe Nord gegen Vierten Gruppe Süd (FC Singen 04 verzichtete)

|}

Spiel um Platz 3 
Verlierer Spiel um Platz 2 gegen Sieger der Qualifikation zum Spiel um Platz 3

|}

Dritter der südwestdeutschen Fußballmeisterschaft und Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1949/50: TuS Neuendorf

Süd 
Abschlusstabelle

|}

Stadtliga Berlin (Gesamtberlin) 
Abschlusstabelle

|}

Die Ost-Berliner Vereine Union Oberschöneweide, VfB Pankow und SC Lichtenberg 47 zogen ihre Mannschaften zurück, um an der DDR-Oberliga teilzunehmen. Die Mannschaften Ost-Berlins, die nicht am überregionalen Spielbetrieb der DDR beteiligt waren, traten folgend in der Landesklasse Berlin an. Spieler von Union Oberschöneweide kehrten unter dem Namen SC Union 06 Berlin zurück nach West-Berlin.

Entscheidungsspiel um Platz 2 
Das Hinspiel fand am 14. Mai 1950 statt, das Rückspiel wurde am 17. Mai 1950 ausgetragen.

|}

Zweiter der Stadtliga Berlin und Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1949/50: Union Oberschöneweide

Endrunde 

1949
Fußballsaison 1949/50